The Hillbilly Bears (o in italiano Gli orsi hippy) è una serie televisiva a cartoni animati ideata e prodotta dalla Hanna-Barbera e incentrata su un gruppo di personaggi immaginari, una famiglia di orsi montanari.

Episodi
 "Detour For Sure" (1965)
 "Woodpecked" (1965)
 "Anglers Aweigh" (1965)
 "Stranger Than Friction" (1965)
 "Goldilocks and the Four Bears" (1965)
 "Going, Going Gone Gopher" (1965)
 "Courtin' Disaster" (1965)
 "Picnic Panicked" (1965)
 "Judo Kudos" (1965)
 "Just Plane Around" (1965)
 "War Games" (1965)
 "Bricker Brats" (1965)
 "Slap Happy Grandpappy" (1965)
 "Pooped Pops" (1966)
 "Leaky Creek" (1966)
 "My Fair Hillbilly" (1966)
 "Rickety-Rockety-Raccoon" (1966)
 "Modern Inconvenience" (1966)
 "Rabbit Rumble" (1966)
 "Speckled Heckler" (1966)
 "Whirly Bear" (1966)
 "Saucy Saucers" (1966)
 "Chipper Chirper" (1966)
 "Gettin' Paws Goat" (1966)
 "Buzzin' Cuzzins" (1966)
 "Do the Bear" (1966)

Note

Voci correlate 
 La formica atomica

Collegamenti esterni 
 

Serie televisive statunitensi